Alfeo Sassaroli – personaggio della serie di film Amici miei, interpretato da Adolfo Celi
 Germano Sassaroli – patriota, educatore e poeta italiano
 Gianni Sassaroli – calciatore italiano